

Список видов, входящих в род 
 Список видов составлен на основе данных портала POWO .
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Русские названия взяты из книг:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K 
  =

L

M 
 
 
 
  =

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Примечания

Литература

Ссылки 
 Виды рода Тополь : информация на сайте POWO

Тополь
Тополь